College Park kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
College Park (Georgia)
College Park (Maryland)